Molekulska formula -{C27H39NO7}- se može odnositi na:

 Izomigrastatin
 Migrastatin